Marchandeau ist der Name von

 Christian Marchandeau (* 1941), französischer Politiker
 Paul Marchandeau Paul Marie Henri Joseph Marchandeau (1882–1968), französischer Politiker der Parti républicain, radical et radical-socialiste (PRRS)